Ludvík Württemberský (30. srpna 1756 – 20. září 1817) byl druhým synem Fridricha II. Evžena Württemberského a Bedřišky Braniborsko-Schwedtské. Jeho starším bratrem byl první württemberský král Fridrich I. a jeho sestrou byla ruská carevna Marie Fjodorovna.

Život

Život v armádě 
Ludvík byl generálem v kavalérii. Byl vysoce postaveným velitelem armády polsko-litevského společenství. Byl jmenován velitelem armády Litevského velkoknížectví, společenství však zradil, v polsko-ruské válce v roce 1792 odmítl bojovat proti ruským vojskům. Za svou zradu byl zbaven postu, ale nikdy nebyl stíhán. Jeho polská manželka Marie Czartoryska se s ním rozvedla krátce poté, co zrada vyšla ve známost.

Manželství a potomci 
28. října 1784 se Ludvík oženil s Marií Czartoryskou (15. 3. 1768 – 21. 10. 1854), dcerou Adama Kazimierze Czartoryskiho a Izabely Czartorysky.

Do rozvodu v roce 1793 spolu měli jednoho syna:
 Adam (16. 1. 1792 Puławy – 26. 7. 1847 Bad Schwalbach), vévoda württemberský, svobodný a bezdětný

28. ledna 1797 se Ludvík v Hermitage poblíž Bayreuthu oženil s Henriettou Nasavsko-Weilburskou, dcerou Karla Kristiána Nasavsko-Weilburského a Karolíny Oranžsko-Nasavské. Měli spolu pět dětí:

 1. Marie Dorotea (1. 11. 1797 Pokój – 30. 3. 1855 Budapešť)
 ⚭ 1819 Josef Habsbursko-Lotrinský (9. 3. 1776 Florencie – 13. 1. 1847 Budapešť)), rakouský arcivévoda a uherský palatin
 2. Amálie (28. 6. 1799 Wolany – 28. 11. 1848 Altenburg)
 ⚭ 1817 Josef Sasko-Altenburský (27. 8. 1789 Hildburghausen – 25. 11. 1868 Altenburg), vévoda sasko-altenburský v letech 1834–1848
 3. Pavlína (4. 9. 1800 Riga – 10. 3. 1873 Stuttgart)
 ⚭ 1820 Vilém I. Württemberský (27. 9. 1781 Lubin – 25. 6. 1864 Stuttgart), 2. württemberský král od roku 1816 až do své smrti
 4. Alžběta Alexandra (27. 2. 1802 Würzau – 5. 12. 1864 Karlsruhe)
 ⚭ 1830 Vilém Bádenský (8. 4. 1792 Karlsruhe – 11. 10. 1859 tamtéž)
 5. Alexandr (9. 9. 1804 Petrohrad – 4. 7. 1885 Laško)
 ⚭ 1835 hraběnka Claudine Rhédey von Kis-Rhéde (21. 9. 1812 – 1. 10. 1841 Pettau), morganatické manželství

V letech 1807 – 1810 Ludvík zaměstnával skladatele Carla Maria von Webera jako svého sekretáře s žádnými hudebními povinnostmi. Weber a vévodův starší bratr Fridrich se neměli vzájemně rádi a skladatel byl po obvinění ze zneužívání vévodových peněz vykázán z Württemberska.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 30. srpna
Narození v roce 1756
Úmrtí 20. září
Úmrtí v roce 1817
Württemberští vévodové
Württemberkové
Muži